Кеннан () — англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище

 Джордж Кеннан (1845—1924) — американський журналіст, мандрівник, письменник, автор книг про Сибір і сибірське заслання.
 Джордж Фрост Кеннан (1904–2005) — американський дипломат, політолог та історик.

Топонім

Кеннан — місто, штат Вісконсин
 Кеннан — селище, штат Вісконсин

Англійські прізвища